Die 5000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurden am 20. Februar 1998 in der M-Wave ausgetragen.

Claudia Pechstein aus Deutschland konnte ihren Titel als Olympiasiegerin verteidigen. Silber gewann ihre Landsfrau Gunda Niemann-Stirnemann und Bronze sicherte sich Ljudmila Prokaschowa aus Kasachstan.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

5000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb